Gis ali GIS je lahko:

 gis ali #G, za pol tona zvišani ton G v glasbi

Kratica 
 geografski informacijski sistem
 Gozdarski inštitut Slovenije